Сказ:

Фольклор 
 Сказ — вид литературно-художественного повествования, подражающий фольклорным произведениям стилем.
 Сказ — камерный коллектив русских народных инструментов.

Организация 
 Сказ — российское издательство: с (не позже) 1990 по настоящее время.

Топоним

Населённый пункт 
 Сказ — посёлок в Нязепетровском районе Челябинской области.

Железнодорожная станция 
 Сказ — железнодорожная станция ЮУЖД, расположенная в посёлке Сказ.

Пещеры 
 Сказ-1, Сказ-2 — карстовые пещеры с подземной гидрологической сетью на западном склоне Среднего Урала в Челябинской области.

Река 
 Сказ — река в России (Свердловская область), приток реки Кусейка (бассейн реки Уфа).

См. также 
 Сказка (значения)
 Сказы леса